Маурен () — община в Лихтенштейне.

Население — 4404 человек (30 июня 2019). Площадь — 7,491 км². Официальный код — 7008. Почтовый индекс — 9493.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Лихтенштейна